Мару може означати:

Міфологія 
 Хакудо Мару — ім'я небесної істоти в японській міфології, яка прийшла на Землю 5000 років тому і навчила людей, як будувати кораблі.

Кораблі 
 Слово мару — суфікс в назвах японських кораблів:
 Кумано Мару
 Ескортні авіаносці типу «Сімане Мару»
 Авіаносці типу «Акіцу Мару»
 Ескортні авіаносці типу «Ямасіро Мару»
 Авіаносці типу «Камікава Мару»
 Дайґо Фукурю Мару

Топоніми 
 Молу-Мару (інд. Molu Maru) — один з 10 районів округу Західне Південно-Східне Малуку провінції Малуку у складі Індонезії.

Інше 
 Кобаясі Мару () — вигаданий тест у всесвіті «Зоряного шляху», що моделює ситуацію зі свідомо програшним сценарієм і призначений для перевірки характеру курсантів академії Зоряного флоту Об'єднаної Федерацієї Планет.
 Мару (кіт) — герой популярного відеощоденника на YouTube.
 Пайпер Мару (Цілком таємно) — п'ятнадцята серія третього сезону американського науково-фантастичного серіалу «Секретні матеріали».
 MARU — український музичний дует і супергурт.